Wreck Island ist der Name folgender Inseln

in Australien:
 Wreck Island (Great Barrier Reef)

in den Vereinigten Staaten:
 Wreck Island (Hancock County, Maine)
 Wreck Island (Lincoln County, Maine) 
 Wreck Island (Michigan), Chippewa County
 Wreck Island (New York), Suffolk County
 Wreck Island (Amherst County, Virginia)
 Wreck Island (Northampton County, Virginia)